James A. Bayard ist der Name folgender Personen:

* James A. Bayard senior (1767–1815), US-amerikanischer Politiker
 James A. Bayard junior (1799–1880), US-amerikanischer Politiker (Demokratische Partei)